Fusée peut faire référence à :
 , est un mot pouvant décrire un engin auto-propulsé et faire référence à :
 fusée, engin pyrotechnique, de feux d'artifice ou de combat ;
 fusée spatiale, moyen de transport propulsé par un moteur-fusée en astronautique ;
 fusée postale, moyen d'expédition du courrier ;
 fusée-sonde, fusée décrivant une trajectoire sub-orbitale permettant d'effectuer des mesures et des expériences ;
 fusée à eau, objet propulsé par réaction en utilisant de l'eau et de l'air que l'on comprime ;
 micro fusée, petite fusée expérimentale ;
 fusée, partie d'un projectile d'artillerie destinée à le faire éclater ;
 fusée, cône cannelé sur lequel s'enroule la chaîne en horlogerie, pour réguler le couple moteur d'un ressort ;
 fusée, quantité de fil pouvant s'enrouler sur le fuseau d'une fileuse en industrie textile ;
 fusée, partie d'une épée formant la poignée ;
 la fusée en mécanique automobile désigne l'axe de rotation d'une roue ;
 la fusée, épreuve de ski de l'École du ski français ;
 les fusées (outils) sont une gamme d'appareils de terrassement pouvant creuser des tunnels pour faire passer des canalisations sans faire de tranchée, par exemple pour passer sous une route.

Nom propre 
 Fusées est le titre d'une œuvre de Charles Baudelaire.
 La fusée, le nom donné à une des premières locomotives de George Stephenson (« Stephenson's Rocket »).
 La Fusée, une revue de bande dessinée de science-fiction éditée par Automne 67.
Claude-Henri de Fusée de Voisenon.

Fiction 
Films
 La Fusée, film français de Jacques Natanson, sorti en 1933.
 Robin Fusée, dessin animé canadien produit de 1966 à 1969.

Voir aussi
 Rocket, « fusée » en anglais, ayant donné le mot roquette en français.